Chrīstos Maragkos – ex calciatore cipriota
 Panagiōtīs Maragkos – ex calciatore cipriota
 Parīs Maragkos – cestista greco
 Sōkratīs Maragkos – ex calciatore cipriota
 Spyros Maragkos – ex calciatore greco